Marcel Granollers e Horacio Zeballos erano i detentori del titolo, ma hanno deciso di non prendere parte al torneo in questa edizione.

In finale Tomislav Brkić e Nikola Ćaćić hanno sconfitto Ariel Behar e Gonzalo Escobar con il punteggio di 6-3, 7-5.

Teste di serie 

  Austin Krajicek /  Franko Škugor (semifinale)
  Marcelo Demoliner /  Santiago González (primo turno)

  Simone Bolelli /  Máximo González (quarti di finale)
  Ariel Behar /  Gonzalo Escobar (finale)

Wildcard 

  Francisco Cerúndolo /  Federico Coria (quarti di finale)

  Facundo Diaz Acosta /  Thiago Agustín Tirante (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Collegamenti esterni 
 

Argentina Open 2021